Godwin est un prénom saxon devenu patronyme anglais.

Prénom 
 Godwin est un prénom d'origine anglo-saxonne.
 Godwin de Wessex, comte du

Patronyme 

 (1884 - 1958), écrivaine allemande, née à Strasbourg ;
 Elija Godwin (1999-), athlète américain ;
 Francis Godwin (1562 - 1633), évêque et écrivain anglais ;
 Frank Godwin, auteur de bande dessinée américain ;
 George Godwin (1813-1888), architecte et journaliste anglais ;
 Harry Godwin (1901-1985), botaniste britannique ;
 Herbert James Godwin (1922-2005), mathématicien anglais ;
 Joscelyn Godwin (né en 1945), musicologue anglais ;
 Kyle Godwin (né en 1992), joueur de rugby à XV australien d'origine zimbabwéenne ;
 Linda M. Godwin (née en 1952), astronaute américaine ;
 
 Mike Godwin, avocat américain, concepteur de la loi qui porte son nom ;
 Mills E. Godwin, Jr. (1914-1999), homme politique américain ;
 Neville Godwin (né en 1975), joueur de tennis sud-américain ;
 Parke Godwin (1929-2013), auteur de science-fiction américain ;
 Peter Godwin (né en 1957), écrivain zimbabwéen d'origine européenne ;
 William Godwin (1756 - 1836), écrivain politique britannique.

Culture 
 La loi de Godwin (le point Godwin), dans le folklore d'Usenet ;
 La famille Godwin, des personnages de Suikoden V.

Toponyme 

 Godwin, ville située dans le Comté de Cumberland, en Caroline du Nord aux États-Unis.
Patronyme anglais
Nom théophore